ISO 3166-2:TN — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Тунису.
Стандарт охватывает 24 вилайета Туниса. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha 2 по стандарту ISO 3166-1 для Туниса — TN и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный код вилайета образован двухсимвольным числом. Геокоды вилайетов Туниса являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — TN, присвоенного Тунису в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Туниса 
Геокоды 24 вилайетов административно-территориального деления Туниса.

Геокоды пограничных Тунису государств 
 Алжир — ISO 3166-2:DZ (на западе),
 Ливия — ISO 3166-2:LY (на юго-востоке).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Туниса

Ссылки 
 
 Геокоды Туниса 

2:TN